GL
 Goodbye Lullaby as iniciais do álbum de Avril Lavigne
 Cantão de Glarus, Suíça
 OpenGL, uma norma informática para gráficos
 Gronelândia (código ISO 3166-1)
 GroenLinks, um partido político neerlandês
 Guiding Light, uma soap opera estadunidense

 gl
 língua galega (código ISO 639)

Desambiguações de siglas